Krieg der Welten steht für:

 Der Krieg der Welten (The War of the Worlds), Roman von Herbert George Wells (1901)
 Krieg der Welten (Fernsehserie) (War of the Worlds), US-amerikanische Fernsehserie (1988 bis 1990)
 Krieg der Welten (Fernsehserie, 2019) (War of the Worlds), US-amerikanische Fernsehserie (2019)

Filme:
 Krieg der Welten (Film)  (War of the Worlds), US-amerikanischer Film von Steven Spielberg (2005)
 Krieg der Welten 3 – Wie alles begann (H. G. Wells’ War of the Worlds), US-amerikanischer Film von David Michael Latt (2005)
 Krieg der Welten 2 – Die nächste Angriffswelle (War of the Worlds 2: The Next Wave), US-amerikanischer Film von C. Thomas Howell (2008)

Siehe auch:
 Kampf der Welten
 Jeff Wayne’s Musical Version of the War of the Worlds
 War of the Worlds – Goliath
 War of the Worlds – Die Vernichtung
 The War of the Worlds – Krieg der Welten